Wanders ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Wanders (1904–nach 1969), deutscher Grafiker Gebrauchsgrafiker, in Isernhagen 1967 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt
 Julien Wanders (* 1996), Schweizer Mittel- und Langstreckenläufer
 Kris Wanders (* 1946), niederländischer Jazz-Saxophonist
 Lilo Wanders (* 1955), deutscher Schauspieler und Travestiekünstler
 Marcel Wanders (* 1963), niederländischer Designer

Siehe auch:
 Vanders